Leominster – paese dell'Herefordshire (Regno Unito)
 Leominster – città della Contea di Worcester, Massachusetts (Stati Uniti d'America)